

Єгоркино — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Єгоркино — присілок, Єгоркинське сільське поселення, Шумерлинський район, Чувашія
 Єгоркино — присілок, Магарінське сільське поселення, Шумерлинський район, Чувашія
 Єгоркино — присілок, Ядринський район, Чувашія